Personen:
Fish (zanger), oftewel Derek William Dick, rockzanger, tekstschrijver en acteur uit Schotland
Ginger Fish, artiestennaam van Kenneth Robert Wilson, een Amerikaanse drummer
Graeme Fish, Canadese langebaanschaatser die gespecialiseerd is in de lange afstanden
Mardy Fish, een Amerikaans tennisser
Stanley Fish, een Amerikaanse literatuurwetenschapper en jurist

Fictieve personen:
Freddi Fish, een karakter uit verscheidene videospelletjes
Richard Fish is een personage uit een televisieserie

Andere betekenissen:
Fluorescentie-in-situhybridisatie (FISH), een cytogenetische techniek om (delen van) chromosomen aan te kleuren